Одиночный приз среди девушек на Уимблдонском турнире разыгрывается с 1947 года.

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте ITF 

Победители Уимблдонского турнира
Международные турниры